

Cinema 
Gravesend – film del 1997 diretto da Salvatore Stabile

Geografia 
Gravesend – città del Kent (Regno Unito)
Gravesend – quartiere di Brooklyn (Stati Uniti d'America)